Campo Sportivo ima više značenja:
 Campo Sportivo, Benevento
 Campo Sportivo, Frosinone
 Campo Sportivo, Torino